Ahmed El-Sayed (né en 1971), judoka égyptien ;
 Ahmed El-Sayed (né en 1980), footballeur égyptien ;
 Ahmed El-Sayed (né en 1991), joueur de volley-ball égyptien ;
 Ahmed El-Sayed (né en 1997), haltérophile égyptien ;
 Ahmed El-Sayed (né en 1998), escrimeur égyptien.